Панет () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Панет, Йозеф (1857—1890) — австрийский физиолог.
 Панет, Франциск (1907—1941) — румынский инженер-химик, один из деятелей Румынской коммунистической партии.
 Панет, Фридрих Адольф (1887—1958) — немецкий химик и геохимик.

Другое 
 Панет — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. См. также 
 Клетки Панета — клетки тонкой кишки, обеспечивающие антибактериальную защиту.